«Омен 2: Дэмиен» () — американский мистический триллер/фильм ужасов 1978 года режиссёров Дона Тэйлора и Майка Ходжиса, вторая часть киносериала «Омен» о воцарении Антихриста на Земле. Премьера фильма состоялась 5 июня 1978 года. В США фильм собрал $26 518 355, из них в первый уик-энд $3 880 880.

Сюжет 
Через неделю после похорон Роберта и Кэтрин Торн археолог Карл Бугенхаген узнает, что их приёмный сын Дэмиен жив. Доверившись своему другу Майклу Моргану, что Дэмиен — антихрист, Бугенхаген хочет, чтобы он дал опекуну Дэмиена ящик, содержащий кинжалы Мегиддо, единственное оружие, которым можно убить Дэмиена. Морган не верит словам Бугенхагена, и старый археолог показывает ему фреску Стены Игаэля, которая, как говорят, была нарисована монахом, который видел Дьявола и имел видения Антихриста, каким он будет от рождения до смерти. Чёрная ворона наблюдает за спуском двух друзей в подземелье. Морган поражён, увидев древнее изображение Антихриста с лицом Дэмиена, однако в это момент происходит обвал, засыпая Бугенхагена и Моргана заживо.

Семь лет спустя 12-летний Дэмиен живет в Чикаго со своим дядей, промышленником Ричардом Торном и его женой Энн. Дэмиен хорошо ладит со своим двоюродным братом Марком, сыном Ричарда от первого брака, с которым он учится в военной академии. Однако тетя Ричарда, Мэрион, настроен против Дэмиана и требует разлучить Марка и Дэмиана, угрожая забрать свою долю. Ночью к ней прилетает чёрный ворон и она умирает от сердечного приступа.

Менеджер Торн Индастрис Пол Бухер предлагает расширить деятельность компании за счет сельского хозяйства; однако проект откладывается старшим менеджером Биллом Атертоном, который называет намерение Бухера скупить землю в процессе неэтичным. На вечеринке по случаю дня рождения Марка Бухер представляется Дэмиену, приглашает его увидеть растение, а также говорит о своем приближающемся посвящении. Бухер, похоже, мирится с Атертоном. На следующий день происходит хоккейный матч на льду реки, за игроками наблюдает чёрная ворона. Атертон проваливается под лёд и его уносит течение.  

Репортёр-расследователь Джоан Харт, друг куратора музея Торн доктора Чарльза Уоррена, приезжает в Чикаго и расспрашивает Ричарда о встрече его брата с Бугенхагеном. Когда она рассказывает о погибших археологах , Ричард в гневе выгоняет её из машины. Джоан, недавно видевшая  Стену Игаэля, посещает академию и ужасается, увидев Дэмиена. Она в панике уезжает, но ее машина загадочным образом глохнет. Чёрная ворона неистово атакует Джоан, выклевывая ей глаза. Ослепшая Джоан выходит на дорогу и попадает под колёса   полугрузовика.

На уроке истории Дэмиен неожиданно для всех и для себя демонстрирует раззадореному учителю истории поистине энциклопедические знания. Новый командир Дэмиена, сержант Нефф, просит Дэмиена выйти и  отчитывает его за что тот слишком рано показал свою подлинную сущность. Он советует недоумевающему Дэмиену заглянуть в соответствующий стих Библии. Прочитав о метках Сатаны, Дэмиен с ужасом обнаруживает их у себя под волосами. 

Бухер организует для группы кадетов академии экскурсию по химическому заводу Торнов. Одна из труб взрывается, помещение заволакивает ядовитый газ, в облаке которого гибнет доктор Дэвид Пасарян. Кадетов кладут в больницу для обследования, молодой доктор обнаруживает, что клетки костного мозга Дэмиена идентичны клеткам шакала. Он спешит к начальству, чтобы поделиться этими данными но погибает при аварии лифта.

Ящик Бугенхагена был найден во время раскопок руин и доставлен в Музей Торна. Доктор Уоррен открывает его и находит семь кинжалов Мегиддо, единственное оружие, способное убить Дэмиена, а также письмо Бугенхагена, в котором объясняется, что Дэмиен — антихрист. Уоррен спешит сообщить Ричарду. Марк подслушивает их разговор и догадывается о страшной правде. Во время откровенного разговора с Дэмиеном он кидает кузену в лицо обвинения. Дэмиен признаёт себя сыном Дьявола и шакалихи и умоляет Марка присоединиться к нему. Марк отказывается, и Дэмиен своим могуществом убивает его. На вскрытии находят что Марк умер от аневризмы сосудов мозга.

Потрясённый смертью сына, Ричард едет в Нью-Йорк, где встречает обезумевшего Уоррена, тот отводит Ричарда на станцию и показывает ему грузовой вагон, где находится Стена Игаэля. Потрясённый Ричард разглядывает изображения Дэмиена, в то время как дьявольские силы, запустив движение локомотива, убивают Уоррена, Стена Игаэля разрушается при падении.  На церемонии в академии Дэмиен получает саблю как лучший выпускник и спешит в музей Торна. Ричард достаёт кинжалы Мегиддо, пытаясь убедить жену в подлинной сущности Дэмиена. Неожиданно Энн с возгласом: "Я буду служить ему вечно" вонзает кинжалы мужа. Она призывает Дэмиена и тот своим могуществом поджигает музей, сжигая Энн заживо, она разделяет судьбу Вавилонской блудницы. Дэмиен покидает горящий музей.

Кастинг 
Первоначально роль Роберта Торна предложили Уильяму Холдену (его сыграл Грегори Пек), однако он отказался, когда узнал, что фильм о дьяволе. После успеха первого фильма он пожалел и во второй серии сыграл Ричарда Торна. Ли Грант, потрясенная первой частью, сыграла Энн Торн. Рэй Бервик (1914—1990) занимался обучением воронов, использованных в нескольких сценах в фильме. Для нападения на фотокорреспондента Джоан Харт использовали живых и искусственных птиц.

В ролях

Примечания 

Сиквелы фильмов ужасов
Мистические триллеры
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1978 года
Фильмы ужасов на религиозную тему
Серия фильмов «Омен»
Фильмы Дона Тейлора
Фильмы Майка Ходжеса
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1978 года
Фильмы с музыкой Джерри Голдсмита
Молодёжные фильмы ужасов США